Фірміана () — рід квіткових рослин з підродини Стеркулієві родини Мальвові.

Названий на честь графа Карла Йозефа фон Фірміана (1716—1782).

Види
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мальвові
Роди квіткових